Chuao, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Chuao : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Santiago Mariño dans l'État d'Aragua ;
 Chuao : la capitale de la paroisse civile de Chuao de la municipalité de Santiago Mariño dans l'État d'Aragua ;
 Playa Chuao : une localité de la de la paroisse civile de Chuao de la municipalité de Santiago Mariño dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme